Câmpeni ist der Name mehrerer Ortschaften in Rumänien:
 Câmpeni, Stadt im Kreis Alba
 Câmpeni (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Câmpeni (Botoşani), Dorf im Kreis Botoşani
 Câmpeni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Câmpeni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj